Tarásova hace referencia a varios artículos:

Apellido 
Tarásova es la forma femenina del apellido ruso Tarásov.
 Para las personas con este apellido, véase Tarásov (apellido).

Lugares 
 , población rural en el óblast de Arcángel, Rusia
 , población rural en el krai de Perm, Rusia
 , población rural en el óblast de Sverdlovsk, Rusia